Андраде — фамилия галисийского происхождения, вошедшая в ономастику португальского языка с XIV века.

Персоналии 
 Андраде (род. 1989) — мексиканский рестлер.
 Андраде, Альбано (1909—2021) — португальский долгожитель.
 Андраде, Андрес (род. 1989) — колумбийский футболист.
 Андраде, Антониу де (1580—1634) — португальский иезуит, первый европеец, проникший в Тибет.
 Андраде, Давид Альфредо (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Андраде, Дарвин (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Андраде, Деметриус (род. 1988) — американский боксёр-профессионал.
 Андраде, Домингуш (род. 2003) — ангольский футболист.
 Андраде, Жордин (род. 1992) — американский и кабо-вердианский легкоатлет.
 Андраде, Жорже (род. 1978) — португальский футболист.
 Андраде, Жуан Паулу (Жуан Паулу; род. 1981) — португальский футболист.
 Андраде, Игнасио (1839—1925) — 36-й президент Венесуэлы.
 Андраде, Либрадо (; род. 1978) — мексиканский боксёр.
 Андраде, Луиш (род. 1973) — португальский футболист, защитник.
 Андраде, Мария (род. 1993) — кабо-вердианская тхэквондистка.
 Андраде, Марлене де (род. 1977) — венесуэльская актриса и модель.
 Андраде, Марта ( (род. 1972) — испанская фигуристка-одиночница.
 Андраде, Мери (род. 1975) — португальская баскетболистка.
 Андраде, Мишель (род. 1996) — украинская певица боливийского происхождения.
 Андраде, Николас (род. 1988) — бразильский футболист, вратарь.
 Андраде, Олегарио Виктор (, 1839—1882) — аргентинский поэт, журналист и политик
 Андраде, Освалд де (1890—1954) — бразильский поэт, прозаик, драматург, публицист, теоретик национальной культуры, один из лидеров национального модернизма.
 Андраде, Патрик (род.1993) — кабо-вердианский футболист.
  (род. 1979) — бразильский журналист и модель.
 Андраде, Ребека (род. 1999) — бразильская гимнастка. 
 Андраде, Ришарлисон де (род. 1997) — бразильский футболист.
 Андраде, Тиаго (род. 2000) — бразильский футболист.
 Андраде, Томас Густаво (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Андраде, Эуженио де (, собственно Жозе Фонтиньяш Рату, , 1923—2005) — португальский поэт.
 Андраде, Хосе Леандро ( (1901—1957) — уругвайский футболист, чемпион мира 1930 года, двукратный олимпийский чемпион.
 Андраде, Эдвард Невил да Коста (1887—1971) — английский физик
 Андраде, Энио (1928—1997) — бразильский футболист и тренер.

Составные фамилии 
 Андраде Сантос, Виктор (род. 1995) — бразильский футболист, нападающий.
 Андраде Марин, Франсиско (, 1841—1935) — президент Эквадора.
 Наварро де Андраде, Родриго (1765—1839) — бразильский дипломат.
 Пинту де Андраде, Марио (1928—1990) — ангольский поэт и политик.
 Родригес Андраде, Виктор (1927—1985) — уругвайский футболист, чемпион мира 1950, племянник Хосе Леандро Андраде.
 Роша Андраде, Фелипе Жонатан (род. 1998) — бразильский футболист, защитник.
 Соуза Андраде, Диего де (род. 1985) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Спорт Ресифи».
 Фрейре де Андраде, Гомес (1757—1817) — португальский генерал, участник русско-турецкой войны 1787—1792 годов и Наполеоновских войн.

Топонимы 
 Андраде — посёлок на юге Калифорнии (США), на самой границе с Мексикой напротив города Лос-Альгодонес.

См. также 
 Андради